Tortello – tipo di pasta
 Tortello – pezza araldica
 Tortello-bisante – pezza araldica
 (tortello) – sin. alberto paleari
 Tortello – cognome italiano